Drude kan syfta på:

 Oscar Drude (1852–1933), tysk botaniker.
 Paul Drude (1863–1906), tysk fysiker, den föregåendes bror